Jenny und der Herr im Frack – film del 1941 diretto da Paul Martin
Jenny und der Herr im Frack – film tv del 1964 diretto da Paul Martin